Montenegro kan syfta på:

Historiskt 
 Montenegro – republik i Sydösteuropa 2006–
 Republiken Montenegro (1992–2006) – delrepublik i Förbundsrepubliken Jugoslavien samt Serbien-Montenegro 1992-2006
 Socialistiska republiken Montenegro – delrepublik i Socialistiska federativa republiken Jugoslavien åren 1943-1992
 Kungariket Jugoslavien – del av 1918–1945
 Kungariket Montenegro – ett kungarike i Sydösteuropa åren 1910-1918
 Furstendömet Montenegro – ett furstendöme i sydöstra Europa 1852–1910
 Furstestiftet Montenegro – ett furstestift i Sydösteuropa i Osmanska riket 1516-1852

Kultur
Montenegro eller Pärlor och svin, film från 1981

Geografi

Brasilien 

 Montenegro (kommunhuvudort), Rio Grande do Sul, 
 Montenegro (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul, lat -29,70, long -51,48),

Colombia 

 Montenegro (kommun i Colombia, Quindío, lat 4,50, long -75,80), 
 Montenegro (ort i Colombia, Quindío, lat 4,57, long -75,75),

Mexiko 

 Montenegro, Querétaro Arteaga, 
 Montenegro, Chiapas, Tapachula, 

Robotskapade Brasilienförgreningar